

Geografia 
 Lago Gigault – lago in Canada

Persone 
 Achille Étienne Gigault de La Salle – scrittore francese
 Nicolas Gigault – compositore e organista francese del Seicento
 George Auguste Gigault – politico canadese

Pagine correlate 
 Gigault de Bellefonds